Группа C — одна из трёх групп группового турнира Кубка Америки по футболу 2015 года. В ней соревнуются следующие сборные: Бразилия, Колумбия, Перу и Венесуэла. Матчи в группе начались 14 июня и закончатся 21 июня.

Команды

Таблица 

В 1/4 финала:
 Победитель группы встретится с командой, занявшей 2-е место в группе B.
 Занявшая 2-е место в группе команда встретится с командой, занявшей 2-е место в группе A.
 Занявшая 3-е место в группе команда, если она будет среди 2 лучших из трёх команд, занявших 3-е место в своих группах, встретится с победителем группы A или группы B.

Матчи

Колумбия — Венесуэла

Бразилия — Перу

Бразилия — Колумбия

Перу — Венесуэла

Колумбия — Перу

Бразилия — Венесуэла

Примечания

Ссылки 
  (официальный сайт)
 Copa América 2015, CONMEBOL.com 

Группа